Нур-Адад (Nu-ur-DIM; букв. «Свет Адада») — царь Ларсы, царь Шумера и Аккада, правил приблизительно в 1866 — 1850 годах до н. э. 

Имя его отца не известно. Однако следует отметить, что какое-то отношение к дому первых царей Ларсы он всё же имел, так как один из его годов правления назван по посвящению статуи Абисарихи, правившего Ларсой за поколение до Нур-Адада.

Царствование 

Нур-Адад и четыре царя вслед за ним в списке царей Ларсы, по всей видимости, представляют собой новую династию. Цари династии Нур-Адада обладают несколькими значительными отличиями от предыдущих царей Ларсы. Это наиболее заметно по их царским титулам и эпитетам. Если Забайя и Абисарихи называли себя вождями амореев в своих надписях, то ссылки на аморрейское происхождение полностью отсутствуют в эпитетах Нур-Адада и его преемников, вплоть до правления Варад-Сина, чьи надписи относящиеся к его отцу Кудурмабугу называют последнего «отцом амореев». Возможно, что Нур-Адад и следующие четыре царя Ларсы не были амореями или не желали, чтобы их считали амореями. Их имена явно аккадские, а не аморейские.  Нур-Адад делал особые притязания на Ларсу, как на свой родной город. Кроме того, есть несколько признаков того, что Нур-Адад и его преемники сознательно копировали традиции старых шумерских правителей Лагаша-Гирсу и, возможно, считали себя наследниками тех традиций.

Ещё одним отклонением от предыдущих царствований в Ларсе можно назвать следующее — Суму-Эль использовал титул «царь Ура» и, похоже, избегал титула «царь Ларсы», Абисарихи использовал оба титула. В отличие от них Нур-Адад и его преемники использовали эпитет «царь Ларсы», но никогда не называли себя царями Ура. Вместо этого они использовали культовые эпитеты — «поставщик из Ура» или «истинный земледелец из Ура». Однако это не следует рассматривать как упадок силы царства Ларсы и потерю контроля над Уром, а, видимо, в этом проявилось желание дистанцироваться от Суму-Эля и его стремления идентифицировать себя и своё царство с III династией Ура и их империей. В противовес этому Нур-Адад сделал город Ларсу истинным центром и столицей своего царства. 

Существует достаточно доказательств того, что Нур-Адад имел под контролем ту же территорию, что и Суму-Эль. Из царских надписей Нур-Адада известно, что он оказывал не менее активную поддержку Уру, чем его предшественники. Одна из его надписей утверждает, что он «назначил Уру содержание, удалил зло и жалобы из него, его разбросанных людей собрал и дал Нанне в его границах». По его надписям, Нур-Адад также осуществил строительные проекты в Уре. Три из его царских надписей, найденных на большом количестве глиняных конусов выкопанных в Уре, свидетельствуют о сооружении здания Ганунмах в Уре, строительстве большой печи для бога Нанна в Уре, и восстановлении опочивальни Нингаль в Уре. Хотя важность его строительной деятельности в Уре не вызывает сомнения, однако она ни как не отражена в названиях годов его царствования. 

Жрецы Ниппура в честь Нур-Адада составили литургический гимн — честь, которой до тех пор удостаивались только цари Ура и Исина. 

При Нур-Ададе произошёл разрушительный вражеский набег (чей неизвестно), и случился катастрофический разлив Евфрата и Тигра, приведший к изменению русел рек и каналов, и гибели плотин. В создавшемся трудном положении, когда разоренное население разбежалось с насиженных мест, Ларсе не удалось сохранить прежние сравнительно обширные границы. Однако в целом государственные власти при Нур-Ададе справились с бедствием, причиненном наводнением, хотя полностью его последствия были ликвидированы лишь при его сыне Син-иддинаме; во всяком случае, деловая жизнь в Уре и Ларсе продолжалась. В надписи этого царя говорится: «Когда [Нур-Адад] привёл Ур к процветанию, уничтожив зло и жалобы в адрес Шамаша (бог правосудия), когда он сделал крепким основание трона Ларсы и переселил [её] рассредоточенных жителей». Среди важнейших его деяний список датировочных формул Нур-Адада упоминает захват Машкан-шапира, города впоследствии игравшего очень важную роль в царстве Ларса, его «северные ворота» и даже получившего звание второй столицы этого царства.

В Ларсе был впервые построен кирпичный царский дворец, до этого цари Ларсы видимо пользовались обветшавшим зданием, сооруженным ещё при царе III династии Ура Ур-Намму. В Уре было воздвигнуто несколько зданий и новых хозяйственных помещений при храмах. Нур-Адад пытался также восстановить храм в заброшенном вследствие заиливания каналов городе Эреду у Персидского залива. Возможно, уже при Нур-Ададе в соседнем Уруке создал отдельное царство некто Син-кашид — глава пастушеского западносемитсткого племени амнанум.

Согласно списку царей Ларсы правил Нур-Адад 16 лет.

Список датировочных формул Нур-Адада

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 The Rulers of Larsa, M. Fitzgerald, Yale University Dissertation, 2002

Ссылки 
 Список датировочных формул Нур-Адада 

Цари Ларсы
Персоналии по алфавиту
Правители Азии XIX века до н. э.